

Famiglie reali 
 Paleologi – ultima dinastia a governare l'Impero bizantino

Persone 
 Andrea Paleologo (1453-1502) – imperatore bizantino
 Demetrio Paleologo (1407-1471) – despota della Morea, consigliere bizantino di Lemno e Mesembria
 Demetrio Paleologo Cantacuzeno (XV secolo–XV secolo) – mesazon (primo ministro) dell'Imperatore Giovanni VIII Paleologo e di suo fratello, Costantino XI
 Flaminio Paleologo (1518-1571) – militare italiano
 Giorgio Paleologo (XI secolo–XII secolo) – generale bizantino
 Manuele II Paleologo (1350-1425) – imperatore bizantino
 Manuele Paleologo (1455-1512) – membro della dinastia dei Paleologi
 Michele Paleologo (XII secolo–1156) – generalissimo dell'esercito bizantino
 Michele VIII Paleologo (1223-1282) – imperatore bizantino
 Michele IX Paleologo (1277-1320) – imperatore bizantino
 Niceforo Paleologo (XI secolo–1081) – generale bizantino
 Tommaso Paleologo (1409-1465) – imperatore bizantino

Pagine correlate 
 Andronico Paleologo
 Costantino Paleologo
 Giovanni Paleologo
 Teodoro Paleologo